Agrippa kan syfta på 

 Menenius Agrippa (levde kring 500 f. Kr.) romersk konsul 
 Marcus Vipsanius Agrippa (63 f.Kr.-12 f.Kr.) romersk fältherre och konsul
 Agrippa (astronom) (000-talet f.Kr.), grekisk astronom. (dan) (eng) (no)
 Herodes Agrippa I (10 f.Kr.-44 e.Kr.) tetrark i Galileen
 Agrippa II (27-100) Herodes Agrippa I:s son
 Agrippa (filosof) (ca första århundradet) grekisk filosof
 Agrippa av Nettesheim (1486-1535) tysk naturfilosof
 d'Aubigné Agrippa (1552-1630) fransk författare